Une année commune commençant un mercredi est une année de 365 jours dont le  et le 31 décembre tombent un mercredi, comme :
 2014, la précédente ;
 2025, la prochaine ;
 1800 ou 2200, des années séculaires.

On lui affecte la lettre dominicale E.

Calendrier annuel correspondant

Autres années communes commençant un mercredi 
  :
  : 1710 • 1721 • 1727 • 1738 • 1749 • 1755 • 1766 • 1777 • 1783 • 1794 • 1800
  : 1806 • 1817 • 1823 • 1834 • 1845 • 1851 • 1862 • 1873 • 1879 • 1890
  : 1902 • 1913 • 1919 • 1930 • 1941 • 1947 • 1958 • 1969 • 1975 • 1986 • 1997

  :
  : 2003 • 2014 • 2025 • 2031 • 2042 • 2053 • 2059 • 2070 • 2081 • 2087 • 2098
  : 2110 • 2121 • 2127 • 2138 • 2149 • 2155 • 2166 • 2177 • 2183 • 2194 • 2200
  : 2206 • 2217 • 2223 • 2234 • 2245 • 2251 • 2262 • 2273 • 2279 • 2290
  : 2302 • 2313 • 2319 • 2330 • 2341 • 2347 • 2358 • 2369 • 2375 • 2386 • 2397

Voir aussi 

Mercredi